Heinichen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Johann David Heinichen (1683–1729), tysk kompositör och musikteoretiker
 Veit Heinichen (född 1957), tysk skriftställare 

Tyska efternamn